Игорь Юрьевич Харченко (; род. 15 мая 1962, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский , чрезвычайный и полномочный посол Украины.

Биография 
Игорь Харченко родился 15 мая 1962 года в Киеве.

С 1979 по 1980 Харченко работал электромонтёром ВЭО «Киевэнерго». С 1980 по 1985 — студент Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

В 1985 году Игорь окончил Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко по международным отношениям, а также на референта-переводчика английского и румынского языков. Игорь получил степень кандидата исторических наук.

С 1985 Игорь — преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин подготовительного факультета для иностранных граждан Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

С 1985 по 1988 — аспирант кафедры истории международных отношений и внешней политики киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

С 1988 по 1992 — преподаватель кафедры истории международных отношений и внешней политики Украинского института международных отношений при Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко.

С 1992 — первый секретарь сектора Европейской политики отдела политического анализа и планирования МИД Украины.

С 1992 по 1993 — заведующий сектором Европейской политики отдела политического анализа и планирования МИД Украины.

С 1993 — исполняющий обязанности начальника отдела политического анализа и планирования МИД Украины; исполняющий обязанности начальника Управления политического анализа и планирования МИД Украины.

С 1993 по 1997 — начальник управления политического анализа и планирования МИД Украины.

С 1997 по 1998 — заместитель Постоянного представителя Украины при ООН (руководитель Секретариата Главы 52-й сессии ГА ООН); Посол Украины по особым поручениям.

С 1998 по 2000 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Румынии.

С 2000 по 2001 — заместитель министра иностранных дел Украины.

С 21 августа 2001 по июль 2003 — заместитель государственного секретаря МИД Украины.

С 24 сентября 2001 — полномочный представитель Украины на Балканах.

В 2002 году получил орден «За заслуги» III степени.

С июля по ноябрь 2003 — заместитель Министра иностранных дел Украины.

С ноября 2003 по декабрь 2005 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша.

С 9 декабря 2005 по 30 июля 2010 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании.

С 16 апреля 2006 по 30 июля 2010 — Постоянный представитель Украины при Международной морской организации (ИМО).

С 16 сентября 2010 — Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

С 29 января 2013 по 14 апреля 2020 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии.

Владеет английским, румынским, польским и русским языками.

Женат, имеет двух дочерей.

Примечания 

Послы Украины в Великобритании
Послы Украины в Польше
Послы Украины в Японии
Дипломаты XX века
Дипломаты XXI века